Мирецкий () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мирецкий, Александр (1809—1882) — французский музыкальный педагог польского происхождения. 
 Мирецкий, Казимеж (1830—1911) — польский художник.
 Мирецкий, Морис (1845—1900) — французский композитор и пианист польского происхождения.
 Мирецкий, Францишек (1791—1862) — польский композитор и дирижёр.